A jemeni himnusz szövegét Abdullah Abdulvahab Noaman (1916 - 1982) írta, a dallamot Ajjoab Taris Abszi (1943 - ) szerezte.
A himnusz 1990-ben, az ország újraegyesülésekor lett hivatalos, korábban Dél-Jemené volt.

A himnusz eredeti, arab nyelvű szövege
رددي أيتها الدنيا نشيدي *** ردديه وأعيدي وأعيدي واذكري في فرحتي كل شهيد*** وأمنحيه حللاً من ضوء عيدي رددي أيتها الدنيا نشيدي*** ردديه وأعيدي وأعيدي وحدتي..وحدتي..يانشيداً رائعاً يملاُ نفسي*** أنت عهد عالق في كل ذمة رايتي.. رايتي..يانسيجاً حكته من كل شمس*** أخلدي خافقة في كل قمة أمتي.. أمتي.. امنحيني البأس يامصدر بأسي*** وأذخريني لك يا أكرم أمة
عشت إيماني وحبي أمميا ومسيري فوق دربي عربيا وسيبقى نبض قلبي يمنيا لن ترى الدنيا على أرضي وصيا

Nemzeti himnuszok
Himnusz